Ника Барич  (; род. 2 сентября 1992, Трбовле, Засавска, Словения) — словенская профессиональная баскетболистка, выступающая в амплуа разыгрывающего защитника. Является первой представительницей Словении, задрафтованной клубом ВНБА. Лучшая молодая баскетболистка Европы 2010 года по версии ФИБА Европа.

Биография 
Ника Барич с 12 лет стала постоянно привлекаться в состав национальной сборной различных возрастов. Лучшим успехом баскетболистки является юниорский чемпионат Европы – 2010 в Словакии. Сборная Словении впервые в своей истории заняла 4-е место, а Ника была признана самым полезным игроком турнира. На том первенстве, по набранным очкам, у неё был второй показатель – 23,3 в среднем за матч, по передачам первый – 5,9. Как следствие удачного сезона ФИБА Европа признала Нику лучшей молодой баскетболисткой Европы 2010 года. 

Дебют за «взрослую» национальную команду состоялся за 5 дней до своего шестнадцатилетия, 27 августа 2008 года в матче со сборной Нидерландов. 

Свою клубную профессиональную карьеру в баскетболе Барич начала в 15 лет, когда подписала контракт с одним из лучших словенских клубов «Меркур». За 4 сезона, проведенные в Целе, Барич выиграла 2 титула чемпиона Словении, двукратная обладательница национального кубка. Личными достижениями являются попадания в «символическую пятёрку» первенства Словении (2008, 2010, 2011) и признание лучшего защитника в розыгрыше женской Адриатической лиги (2011). 

В 2011 году Ника подписывает четырёхлетний контракт с одним из «грандов» российского баскетбола «Спарта энд К». В России Барич два года подряд завоёвывает «серебряную» медаль российского первенства, постоянно является участником «Финала восьми» Евролиги ФИБА.

11 апреля 2012 года Ника вписала своё имя в историю женского словенского баскетбола, как первая баскетболистка задрафтованная клубом ВНБА. «Миннесота Линкс» выбрал 19-летнюю словенку под общим 20 номером.

Статистика выступлений

За сборную 

 * — лучший показатель в команде
 ** — признана MVP турнира

За клубы

Достижения 
 Чемпион Словении: 2008, 2009 
 Чемпион России: 2015/16, 2017
 Серебряный призёр чемпионата Словении: 2010, 2011
 Обладатель кубка Словении: 2008, 2010 
 Серебряный призёр чемпионата России: 2012, 2013
 Победитель Евролиги: 2016
 Бронзовый призёр Евролиги: 2017

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Баскетболисты Словении
Игроки ЖБК «Спарта&К»
Игроки БК УГМК
Игроки ЖБК «Динамо» Курск